Renascer - telenovela brasileira
 Renascer em Cristo
 Renascer Praise
 Torre Renascer

Localidades 
 Renascer (Cabedelo)
 Renascer (Criciúma)

Entidades carnavalescas  
 Renascer do Borel
 Renascer de Cabo Frio 
 Renascer de Jacarepaguá
 Renascer de Rio Claro 
 Renascer de Vaz Lobo

Veja também
Renascimento (desambiguação)

Desambiguação